Dit is de wereldranglijst van april 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 april 2003.

Mannen 04